Le championnat de Suisse de rugby à XV 2017-2018 ou LNA 2017-2018 oppose les huit meilleures équipes suisses de Rugby à XV, du  au .

Liste des équipes en compétition

Résumé des résultats

Classement de la phase régulière 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
|}

Tableau synthétique des résultats 	
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Notes et références

Liens externes 	
 Site officiel de la compétition	
	
	
	

2017-2018	
Suisse	
Rugby à XV